Didi steht für:

Rufname von Personen:
 Didi (Fußballspieler, 1928) (Valdir Pereira; 1928–2001), brasilianischer Fußballspieler 
 Didi (Fußballspieler, 1976) (Sebastião Pereira do Nascimento; * 1976), brasilianischer Fußballspieler
 Didi Hallervorden (Dieter Hallervorden; * 1935), deutscher Komiker, Kabarettist, Schauspieler
 Didi Senft (Dieter Senft; * 1952), deutscher Schlosser, Künstler, Erfinder

Kurzform von Vornamen:
 Dieter
 Dietmar
 Dietrich, siehe Dietrich (Name) #Vorname

Sonstiges:
 Didi (Lied), Lied von Cheb Khaled (1992)
 DiDi (Didi Chuxing Technology), chinesischer Fahrdienstleister

Didi ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Sattar Moosa Didi (1936–2015), maledivischer Politiker und Diplomat
 Abdullah Afeef Didi (1916–1993), maledivischer Politiker und Präsident der Republik Suvadiva
 Evelyne Didi (* 1949), französische Schauspielerin
 Fatima Ibrahim Didi (1918–2008), maledivische Prinzessin und Politikerin
 Georges Didi-Huberman (* 1953), französischer Kunsthistoriker und Philosoph
 Mariya Ahmed Didi (* 1962), maledivische Politikerin und Ministerin

Siehe auch:
 Diddy
 Didy

Abkürzung